Reprezentacja Panamy w piłce nożnej jest narodową drużyną Panamy i gra pod egidą Panamskiej Federacji Piłki Nożnej (Federación Panameña de Fútbol). Federacja została założona w 1937, od 1938 jest członkiem FIFA, od 1961 CONCACAF. Panamczycy pierwszy raz w historii awansowali do finałów Mistrzostw Świata w 2018 roku. Na rosyjskich boiskach zagrali w grupie G razem z Anglią, Belgią, oraz Tunezją. Przegrali jednak wszystkie trzy spotkania (z Belgią 0:3, Anglią 1:6, oraz Tunezją 1:2) i odpadli z turnieju już  po fazie grupowej.

W 2005 i 2013 roku zdobyli drugie miejsce w Złotym Pucharze CONCACAF, w 2011 i 2015 zajęli trzecią lokatę. W Copa Centroamericana z kolei raz triumfowali (2009), dwa razy zdobywali drugie miejsce (2007, 2017) i trzykrotnie kończyli rozgrywki na trzecim miejscu (1993, 2011, 2014). Przydomek reprezentacji to La Sele (skrót od La Selección – „reprezentacja”) lub Los Canaleros (dosł. „Kanałowcy”, od Kanału Panamskiego).

Udział w Mistrzostwach Świata 
 1930 – 1974 – Nie brała udziału
 1978 – 2014 – Nie zakwalifikowała się
 2018 – Faza grupowa
 2022 – Nie zakwalifikowała się

Udział w Złotym Pucharze CONCACAF 
 1991 – Nie zakwalifikowała się
 1993 – Faza Grupowa
 1996 – 1998 – Nie zakwalifikowała się
 2000 – Nie brała udziału
 2002 – 2003 – Nie zakwalifikowała się
 2005 – II Miejsce
 2007 – Ćwierćfinał
 2009 – Ćwierćfinał
 2011 – III Miejsce
 2013 – II Miejsce
 2015 – III Miejsce
 2017 – Ćwierćfinał
2019 – Ćwierćfinał
 2021 – Faza grupowa

Udział w Copa Centroamericana 
 1991 – Nie zakwalifikowała się
 1993 – III Miejsce
 1995 – Faza Grupowa
 1997 – Faza Grupowa
 1999 – Nie brała udziału
 2001 – IV Miejsce
 2003 – V Miejsce
 2005 – IV Miejsce
 2007 – II Miejsce
 2009 – Mistrzostwo
 2011 – III Miejsce
 2013 – Faza Grupowa
 2014 – III Miejsce
 2017 – II Miejsce

Rekordziści

Występy 

Stan na 1 stycznia 2021.Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.

Gole 

Stan na 1 stycznia 2021.Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.

Selekcjonerzy 

Stan na 1 stycznia 2021.Kursywą wyróżniono selekcjonerów tymczasowych.W nawiasie podano, który raz selekcjoner prowadził reprezentację.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Ultimas Noticias de Fepafut - Fepafut.com 

 

Reprezentacja Panamy w piłce nożnej
Piłka nożna